Willem Mutsaers, Nederlands politicus
Jacobus Arnoldus Mutsaers, Nederlands politicus
Charlotte Mutsaers, Nederlands schrijfster en kunstschilderes

Zie ook
Mutsaerts